Jem hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Jem, nombre artístico de la cantante británica Jemma Griffiths;
 Jem Mace, boxeador británico.

Acrónimos 
 JEM, siglas del Movimiento Justicia e Igualdad, grupo rebelde que combate en el conflicto de Darfur, en Sudán.
JeM, Jaish-e-Mohammed grupo terrorista islamista en Cachemira.

Además 
 Jem, de Frederik Pohl;
 Jem and the Holograms, serie de dibujos animados;
 Ibanez JEM, modelo de guitarra eléctrica creada por Steve Vai.